Catalunya Ràdio SRG (de l'acrònim Servei de Radiodifusió de la Generalitat), grup d'emissores de ràdio de la Generalitat de Catalunya
 SRG SSR (del seu nom en alemany Schweizerische Radio- und FernsehGesellschaft), servei de ràdio i televisió pública de Suïssa
 Socialist Review Group, nom inicial del Socialist Workers Party, partit polític del Regne Unit
 SRG Global (de l'acrònim en anglès  Siegel-Robert-Guardian), empresa multinacional fabricant de components de plàstic
 Spektr-RG (de l'acrònim en alemany  Spektrum-Röntgen-Gamma), observatori espacial de física d'altes energies llançat per Rússia i Alemanya
 Generador per radioisòtops de Stirling (del seu nom en anglès Stirling Radioisotope Generator), generador elèctric per desintegració radioactiva que es basa en el principi del motor Stirling
 Graf fortament regular (del seu nom en anglès Strongly Regular Graph), un tipus de graf regular en teoria de grafs
 Safety Regulation Group, equip encarregat de les normes de seguretat en aviació civil al Regne Unit
 SRG també és el codi ISO 4217 del florí de Surinam, moneda històrica de Surinam
 SRG també és el codi a la Borsa Italiana de Snam, empresa del sector del gas natural d'Itàlia
 SRG també és el codi IATA de l'Aeroport de Semarang, a la ciutat de Semarang a l'illa de Java (Indonèsia)